Waterbury kan syfta på någon av städerna:

 Waterbury, Connecticut, USA
 Waterbury, Vermont, USA